Barus steht für:
 Zirkus Barus, 1812 in Schwerin gegründeter Zirkus

Barus ist der Familienname folgender Personen:
 Benson Kipchumba Barus (* 1980), kenianischer Langstreckenläufer
 Carl Barus (1856–1935), US-amerikanischer Physiker 
 Cerdas Barus (* 1962), indonesischer Schachspieler
 Milo Barus (1906–1977), deutscher Kraftsportler